Studnicka oder Studnička steht für:

 (5552) Studnička, ein nach František Josef Studnička benannter Asteroid

Studnicka oder Studnička ist der Familienname folgender Personen:

 František Josef Studnička (1836–1903), tschechischer Mathematiker
 Jack Studnicka (* 1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Johann Studnicka (1883–1967), österreichischer Fußballspieler
 Miloslav Studnička († 2012), tschechischer Richter